«Американский дедушка» — российский художественный фильм 1993 года. Последняя кинороль Евгения Леонова.

Сюжет 
Жизнь простого человека Гоши Гоголева пошла под откос: его сократили на работе вместо сотрудницы Костылевой (по его собственному предложению, продиктованному благородным порывом), а жена уведомила его, что уходит к другу семьи. И при таких драматичных обстоятельствах Гоша получает письмо от прадеда — миллионера Серафима Терентьевича Гоголева, который собрался приехать из США на родину. По приезде «дедушка», как называют его для краткости Гоша с супругой, поведал потомку, что всё своё состояние отдал на приют для бездомных собак, а в Россию прибыл помирать, желая лежать в земле предков. Гоша должен обеспечить могилу, раздобыть гроб… Все эти заботы свалились на него, как снег на голову. В итоге обстоятельства складываются так, что в гроб пришлось лечь ему самому. А Серафим, пока Гоша ничего не жалел ради воплощения похоронных планов прадедушки, ведёт образ жизни, не соответствующий его возрасту. Он знакомится с проституткой Ингой, позже снимает её, а кончается это тем, что оба, влюблённые и счастливые, собрались под венец. Гоша сокрушённо сообщает «американскому дедушке» последнюю новость: все хлопоты насчёт могилы пошли прахом — кладбище сносят. Но прадедушка не расстроен: он передумал умирать, жизнь для него только начинается. Серафим информирует правнука о своей скорой свадьбе и об ожидании «бэби», который будет приходиться Гоше дедом.

В ролях 
 Евгений Леонов (последняя роль) — Серафим Терентьевич Гоголев, «американский дедушка»
 Владимир Носик — Гоша (Георгий Антонович) Гоголев
 Марина Сахарова — Зоя
 Юрий Шлыков — Денис
 Екатерина Стриженова — Инга
 Вячеслав Шалевич — Пётр Васильевич Мешков
 Валерий Носик — Фёдор
 Евгений Воскресенский — гробовщик
 Николай Лещуков — гробовщик
 Галина Польских — Маргарита Семёновна Костылева
 Игорь Кашинцев — Иван Васильевич
 Людмила Иванова — соседка
 Вячеслав Добрынин — Сэм
 Майя Булгакова — квартирная хозяйка
 Александр Баширов — сутенёр
 Дарья Фекленко — девушка в ресторане
 Владимир Пермяков — эпизод

Примечания

Литература 
 Фридман М. — Заокеанский дедушка в Москве // Российская газета, 19 августа 1993
 Черняев П. — Евгений Леонов, американский дедушка // Московские новости, № 36, 6 сентября 1993
 Тарасов К. — Наш дедушка опять влюбился // Московская правда, 1 октября 1993
 Последняя роль Евгения Леонова // Российская газета, 19 февраля 1994
 Американский дедушка // Фильмы России, 1991—1994: каталог. — М.: ИД «Прогресс», 1994. — 319 с. — с. 19
 Американский дедушка // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — с. 18

Кинокомедии России
Кинокомедии 1993 года
Фильмы, снятые на базе киностудии имени М. Горького
Фильмы Ивана Щёголева
Фильмы России 1993 года
Фильмы на русском языке